P.S. I Love You (The Beatles), een nummer van The Beatles
 P.S. I Love You (film), een Amerikaanse film uit 2007
 P.S. I Love You (deel 1 en 2), twee bij elkaar horende afleveringen van Beverly Hills, 90210